Antonio Chimenti (1970 -), footballeur italien,
 Jacopo Chimenti (1551 - 1640), peintre italien,
 Jeff Chimenti, claviériste américain.